

Pessoas
Nita Lupi

Localidades
Distrito de Nita

Outros
Nita - uma personagem interpretada por Paula Neves em "Anjo Selvagem ", uma produção independente portuguesa.
Nita - uma personagem do longa Brother Bear 2

Desambiguação